Název Smolná má více částí obcí:
 Smolná (Bělá u Jevíčka) – část obce Bělá u Jevíčka v okrese Svitavy
Smolná (Oderské vrchy) –  kopec a zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Libavá
Smolná (Rotava) – část města Rotava v okrese Sokolov